

Toponymes

Sivry, section de la commune de Sivry-Rance, en Région wallonne dans la province de Hainaut
 Sivry-Rance, commune francophone, en Région wallonne dans la province de Hainaut
 Sivry, localité de la commune d'Étalle, dans la province de Luxembourg.

Sivry, commune de Meurthe-et-Moselle et de la région Grand Est
 Sivry, hameau de Saisy (Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté)
 Sivry, hameau de Saint-Prix-lès-Arnay (Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté)
 Sivry-Ante, commune de la Marne et de la région Grand Est
 Sivry-Courtry, commune de Seine-et-Marne et de la région Île-de-France
 Sivry-la-Perche, commune de la Meuse et de la région Grand Est
 Sivry-sur-Meuse, commune de la Meuse et de la région Grand Est
 Sivry-lès-Buzancy, ancienne commune du département français des Ardennes.

Patronyme 

 Louis Poinsinet de Sivry (1733-1804), linguiste, philologue, littérateur et dramaturge français.

Homophones 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France